Municipio de Garden City puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Garden City (condado de Finney, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Finney.
 Municipio de Garden City (condado de Blue Earth, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Blue Earth.